Elberfeld steht für:

 Elberfeld, ehemalige Stadt und heutiger Stadtteil von Wuppertal in Nordrhein-Westfalen
Elberfeld (Stadtbezirk)

Elberfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Elberfeld (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Rolf Elberfeld (* 1964), deutscher Philosoph und Übersetzer